Trois navires de l'United States Navy ont porté le nom dUSS Buck, d'après  :
 l', un bateau à moteur en service dans l'US Navy de 1917 à 1918 ;
 l', un destroyer de classe Sims lancé en 1939 et coulé en 1943 ; 
 l', un destroyer de classe Allen M. Sumner lancé en 1945 et transféré au Brésil en 1973.

Voir aussi 
 

Buck